Detours est un patronyme porté notamment par : 

 Hippolyte Detours (1799-1885), homme politique français ;
 Jean Detours (1830-1881), homme politique français, fils du précédent ;
 Vincent Detours (né en 1968), biologiste et réalisateur français.

Voir aussi 
 Detours, sixième album studio de Sheryl Crow